Udàrnik (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Udàrnik (Magadan), localitat de la província de Magadan, a Rússia